Iugani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Iugani (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Iugani (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea